Divisione Centrale, una divisione delle isole Figi

Nello sport può riferirsi a diverse divisioni all'interno delle leghe sportive professionistiche nordamericane:

 Central Division, nella National Basketball Association
 Central Division, nella National Hockey League
 la Major League Baseball vede la presenza della American League Central e della National League Central
 Central Division, nella Arena Football League